Лора Бартлетт (, ) — шотландская и британская хоккеистка (хоккей на траве), полузащитник. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года, участница летних Олимпийских игр 2008 года.

Биография 
Лора Бартлетт родилась 22 июня 1988 года в британском городе Глазго в Шотландии.

Играла в хоккей на траве за «Милн Крейг Клайдсдейл Вестерн».

В 2008 году вошла в состав женской сборной Великобритании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Пекине, занявшей 6-е место. Играла на позиции полузащитника, провела 3 матча, мячей не забивала.

В 2011 году в составе женской сборной Шотландии завоевала золотую медаль второго дивизиона чемпионата Европы в Познани и была признана лучшим игроком турнира.

В том же году была признана спортсменкой года по версии Британской олимпийской ассоциации.

В 2012 году вошла в состав женской сборной Великобритании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Пекине и завоевала бронзовую медаль. Играла на позиции полузащитника, провела 7 матчей, забила 1 мяч в ворота сборной Бельгии.

В том же году в составе женской сборной Великобритании стала серебряным призёром Трофея чемпионов в Росарио.

В феврале 2013 года завершила карьеру и покинула спорт. На счету Бартлетт 57 матчей за сборную Шотландии и 50 матчей за сборную Великобритании.

Примечания 

Хоккеисты на траве Шотландии
Хоккеисты на траве Великобритании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2008 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года